Alexander Schädler – ex calciatore liechtensteinese
 Ben Schadler – cestista statunitense
 Erwin Schädler – calciatore tedesco
 Franz Schädler – ex calciatore liechtensteinese
 Harry Schädler – ex calciatore liechtensteinese
 Johann Schädler – ex slittinista liechtensteinese
 Julius Schädler – ex slittinista liechtensteinese
 Magnus Schädler – ex slittinista liechtensteinese
 Wolfgang Schädler – ex slittinista liechtensteinese